El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2023 se celebra para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Son 68 los equipos que disputan la fase final, organizándose una ronda previa que daba acceso a la fase final entre 8 equipos, de los que cuatro se incorporarían a cada uno de los cuadros regionales. Es la edición número 84, y dio comienzo el 14 de marzo de 2023, celebrándose la final el 3 de abril en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Equipos

Fase final 
* – Denota partido con prórroga.

First Four – Dayton, Ohio

South Regional – KFC Yum! Center, Louisville, KY

South Regional final

Mejor quinteto Torneo South Regional

East Regional – Madison Square Garden, New York, NY

East Regional final

East Regional all-tournament team

Midwest Regional – T-Mobile Center, Kansas City, MO

Midwest Regional final

Midwest Regional all-tournament team

West Regional – T-Mobile Arena, Las Vegas, NV

West Regional final

West Regional all-tournament team

Final Four – NRG Stadium, Houston, Texas

Semifinales

Final Nacional

Final Four all-tournament team

Referencias

Enlaces externos 

 Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 2023
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA
Deporte en Estados Unidos en 2023